

Localidades 
 Del Mar (Califórnia)
Ou ainda:
 Boca del Mar
 Del Mar Heights
 Oropesa del Mar
 Santillana del Mar
 Viña del Mar

Outros 
 Ennis Del Mar

Desambiguação